Список найстаріших людей у ​​світі, чий вік був оскаржений!
У цьому списку представлені ті довгожителі, вік яких був підтверджений Книгою рекордів Гіннеса або GRG, але пізніше був оскаржений.

Див. також 
 Список найстаріших людей в світі
 Список найстаріших чоловіків
 Список найстаріших жінок

Джерела 

Списки людей за віком
Довгожителі
Фальсифікації